Хоккейная команда «Ниндзяс» (полное название Ниндзяс Холон) — команда по хоккею с шайбой из Холона. Основана в 2015 году. Выступает в ИзХЛ.

История

ХК Холон 

До 2018 года в израильской хоккейной лиге играла команда из Холона. Выступала под различными названиями. Её последнее название «Тартлес» Холон/Бат-Ям.

Ниндзяс Холон 
В 2015 году, на базе клубов ХК Холон и ХК Бат-Ям, была создана новая команда «Ниндзяс» Холон. Команда была включена в Национальный Дивизион ИзХЛ. За клуб играл Галь Аса, входивший в первый состав сборной Израиля по хоккею.
В сезоне 2016/2017 команда стала победителем лиги Леумит.
В сезоне 2021/2022 команда выступала в главном турнире, но снялсь с соревнований.
Перед открытием сезона 2022/2023 в израильском хоккее снова произошли революционные изменения.
Новое руководство израильского хоккея изменило название лиги.  Израильская хоккейной лига теперь называется Израильская национальная хоккейная лига(ИНХЛ). Несколько команд, среди них Ниндзяс Холон, перестали сущесвовать. На их основе были образованы новые команды. Часть игроков последнего состава Ниндзяс Холон перешли в команды Бат-Ям Трашерс (1-й дивизион ИНХЛ 2022/2023), Ватиким (2-й дивизион ИНХЛ 2022/2023) и другие.

Статистика выступлений команды Ниндзяс в Чемпионате Израиля

Результаты выступления в ИзХЛ 
И — количество проведенных игр, В — выигрыши в основное время, ВО — выигрыши в овертайме/по буллитам, Н — ничьи, ПО — проигрыши в овертайме/по буллитам, П — проигрыши в основное время, О — количество набранных очков, РШ — разница забитых и пропущенных шайб, РС — место по результатам регулярного сезона, ФЭ — место по результатам финального этапа, Д — дивизион
Лига Леумит

2016

2017 
 В таблице указаны отдельно результаты регулярного сезона и финального этапа (без учёта результатов матчей сыгранных на первом этапе).
Игра между камандами Джерузалем Беэрз — Ниндзяс не проводилась.

Высшая лига

2016 — н.в.

Текущий состав 
Верно на 31 октября 2022

Верно на 28 ноября 2020

Верно на 15 сентября 2019

Примечания

См. также

Ссылки 
 

Хоккейные клубы Израиля
Спорт в Холоне